FNT steht für:

 Bishop International Airport (IATA-Code), Flughafen in Flint (Michigan), USA
 Font, englisch für „Schrift“, meist als Dateiendung bei verschiedenen Dateiformaten für Bitmap-Schriften
 Fowler-Nordheim-Tunneling, siehe Feldemission
 Funktionelle Neuraltherapie

FNT